Хомяковка — название населённых пунктов.

Россия 
 Хомяковка — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Хомяковка — деревня в Красноармейском районе Самарской области.
 Хомяковка — деревня в Петровском районе Саратовской области.
 Хомяковка — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Хомяковка (укр. Хом'яківка) — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Хомяковка (укр. Хом'яківка) — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.